Das Empire Women’s Indoor I 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Trnava. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 4. bis 9. Oktober 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Trnava